La nazionale di pallavolo femminile dell'Irlanda del Nord è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Irlanda del Nord ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Irlanda del Nord.

Risultati
La nazionale di pallavolo femminile dell'Irlanda del Nord non si è mai qualificata ad alcuna competizione.

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo maschile dell'Irlanda del Nord

 
Pallavolo